Ла Тескалама има више значења:

 Ла Тескалама (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Тескалама (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Тескалама (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тескалама (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тескалама, Ел Борего (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тескалама (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тескалама (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Тескалама (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тескалама (Суаки Гранде), насеље у савезној држави Сонора у Мексику